Miejscowości w USA:
 San Bernardino – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Bernardino (ang. San Bernardino County) – w stanie Kalifornia

Inne:
 San Bernardino – miejscowość w Szwajcarii
 San Bernardino –  miasto w Paragwaju
 San Bernardino Verbano – miejscowość we Włoszech
 Cieśnina San Bernardino – cieśnina na Filipinach, oddziela wyspy Luzon i Samar
 San Bernardino – góry w stanie Kalifornia w USA
 Przełęcz San Bernardino – przełęcz Alp Lepontyńskich
 Tunel San Bernardino – tunel w Szwajcarii